Osoby:
 Horst Völz – niemiecki fizyk
 Rebecca Völz – niemiecka aktorka
 Wolfgang Völz – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Völs